Chatterjee är ett bengaliskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ashim Chatterjee, indisk 1900-talspolitiker
 Asima Chatterjee (1917–2006), indisk kemist
 Bankim Chandra Chatterjee (1838–1894), indisk författare
 Debabarta Chatterjee (1911–1960), indisk botaniker
 Partha Chatterjee (född 1945), indisk statsvetare
 Somnath Chatterjee (1929–2018), indisk politiker